Marat puede referirse a:

Jean-Paul Marat, un político francés;
Marat Safin, tenista ruso;
Marat (Puy-de-Dôme), una comuna francesa en Puy-de-Dôme;
Marat (barco), un barco soviético que fue hundido por varios Stuka.